Oedingen bezeichnet:

Oedingen (Lennestadt), einen Stadtteil der Stadt Lennestadt in Nordrhein-Westfalen
Oedingen (Remagen), einen Stadtteil der Stadt Remagen in Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Oeding